Акадéмія ДТЕК (, ) — корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК. Стратегічний холдинг ДТЕК здійснює управління трьома операційними субхолдингами з активами в традиційній енергетиці, в альтернативній енергетиці, у видобутку вуглеводнів. ДТЕК входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), акціонером якої є Рінат Ахметов. Генеральний директор ДТЕК — Максим Тімченко. Академія ДТЕК заснована в 2010 році як єдиний центр управління знаннями на всіх підприємствах ДТЕК: від робітників до топ-менеджерів. Являє собою інструмент побудови ідеології та методології роботи з талантами компанії.

Історія 

Академія ДТЕК заснована в березні 2010 року в Донецьку.

В той самий час запущено МВА програму «Енергія Знань», яка створена для керівників середньої та вищої ланки. У травні 2010 р. стартувала програма для топ-менеджерів «Енергія Лідера», в основу якої покладена концепція розвитку по 5 ролям лідера ДТЕК: Лідер, Стратег, Оператор, Наставник, Командний гравець. У розробці програм брали участь провідні бізнес-школи Європи та України, в тому числі LBS, INSEAD та Києво-Могилянська бізнес-школа.

Крім модульних програм для керівників, на базі Академії ДТЕК проводяться програми розвитку компетенцій, професійне навчання, дистанційні online-курси, навчання іноземним мовам і спеціальні програми для кадрового резерву та наступників програми ТОП-50.

У листопаді 2010 року створено культурологічний проект Кіноклуб Академії ДТЕК як неформальний метод розвитку персоналу.

Також в 2010 році запущено проект Інститут Внутрішніх Тренерів з числа співробітників підприємств для впровадження єдиної системи навчання у філіях Академії ДТЕК.

З 2011 року Академія ДТЕК стала членом міжнародних асоціацій бізнес-освіти — CEEMAN і EFMD.

У 2012 році запущено другий культурологічний проект English Speaking Club за участю носіїв англійської мови.

У 2012 році реалізовано масштабний проект «Модернізація системи навчання на виробництві підприємств Групи ДТЕК», в рамках якого розроблені професійні та освітні стандарти з 5-ти ключових професій, створені 2 Кафедри ДТЕК при вищих навчальних закладах (ДонНТУ, Донецьк, і НГУ, Дніпропетровськ) та 13 філій Академії ДТЕК на базі навчальних центрів підприємств.
30 листопада 2012 р. проведена перша міжнародна практична конференція для топ-менеджерів та HR-керівників «Корпоративне навчання: виклики та перспективи».

19-20 вересня 2013 р. організована друга міжнародна конференція «Корпоративне навчання: від витрат до інвестицій».

27 червня 2014 р. розпочато серію майстер-класів за участю міжнародних професорів та експертів для бізнес-спільноти України . Перший майстер-клас «Як управляти в умовах невизначеності» провів Девід Сноуден, провідний експерт з стратегічного мислення, засновник унікальної системи планування в умовах невизначеності Кеневін (Cynefin).

Липень 2014 р. — вперше в Україні професійний стандарт з професії «Гірник підземний», розроблений ДТЕК, затверджено Міністерством освіти України  як державний стандарт професійно-технічної освіти.

У липні 2014 р. стартував третій культурологічний проект Дебат-клуб, покликаний розвивати навички публічних виступів, переконання і впливу, активного слухання і роботи із запереченнями.

18 вересня 2014 р. відбулося відкриття Академії ДТЕК у Києві. У жовтні 2014 р. стартував проект «HR- кав'ярня» Академії ДТЕК, що включає 12 засідань для HR-керівників на ключові теми ефективного функціонування HR-системи і актуальних тенденцій у сфері управління персоналом.

Листопад 2014 р. — майстер-клас Рональда Хайсмана, професора Школи економіки Erasmus, Роттердам, за темою «Ризик-менеджмент».

Також у листопаді 2014 р. реалізовані дві нові культурологічні ініціативи — Фото-клуб і Творча майстерня, націлені на розвиток креативності та нестандартних підходів до вирішення бізнес-задач.

З 2015 року Академія ДТЕК стала партнером проведення низки всеукраїнських конференцій та HR-клубів: Team Forum 3 «Підкорюючи серця співробітників», Human Capital Insights, Форум HRD , HR-Land  і HR-Space.

Березень 2015 — старт програми «HR Бізнес-партнер», націленої на розвиток функції HR як бізнес-партнера в професійному співтоваристві.

Нагороди 

 У 2010 р. — переможець II Всеукраїнського конкурсу проектів з КСВ від Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності  в номінації «Трудові відносини» з проектом по створенню корпоративного університету.
 Електронний навчальний курс Академії ДТЕК «Введення у вугільну промисловість» зайняв перше місце у всіх чотирьох номінаціях конкурсу «Найкращий електронний курс, створений за допомогою програми-редактора Courselab 2010», організованого компанією WebSoft.
 У 2011 р. електронний курс «Основи енергетичної галузі» також здобув перемогу в конкурсі компанії WebSoft.
 Квітень 2011 р. — переможець професійної премії Trainings INDEX 2011, заснованої компанією «Амплуа» в номінації «Ефективний старт системи навчання та розвитку персоналу».
 У листопаді 2011 р. Академія здобула титул «HR-БРЕНД Україна 2011»  в рамках незалежної щорічної премії HeadHunter.
 У 2013 році проект «Покоління ДТЕК», спрямований на співпрацю з вищими навчальними закладами України, отримав престижну премію Human Capital 2013.
 Вересень 2014 р. — Лауреат премії «Кришталева піраміда»  в 2-х номінаціях: Корпоративний університет 2014 і HR-проект року 2014.
 Грудень 2014 р. — премія «Найкращий роботодавець України» за версією видання «Капітал» .

Партнери 
 INSEAD 
 КМБШ
 CEEMAN 
 EFMD 
 Coursera 
 LBS 
 Wharton School of the University of Pennsylvania 
 Амплуа
 Lege Artis

Посилання 
 dtekacademy.com  — офіційний сайт Академії ДТЕК
 Стаття Companion «Обучение как инвестиция»  (14/03/2014)
 Стаття Forbes Україна «Шесть крупнейших корпоративных университетов страны»  (02/04/2013)
 Стаття СКМ «Проект ДТЕК роботи з вишами отримав престижну премію Human Capital» (03/12/2013)
 Стаття HeadHunter про переможців Премії HR-бренд 2011  (21/11/2011)
 Стаття Амплуа «Победители Премии Trainings INDEX 2011: Академия ДТЭК» (29/07/2011)

Бізнес-школи
Корпоративне навчання
ДТЕК
Засновані в Україні 2010